

Cinema 

 Not Alone – film del 2021 diretto da Lydelle Jackson e Cezil Reed

Musica 
 Not Alone – singolo dei Linkin Park del 2011
 Not Alone – singolo di Aram Mp3 del 2014
 Not Alone – singolo di Zhang Liyin del 2014